Яцковський () — польське прізвище. Відомі носії:
 Адам Федорович-Яцковський — польський чиновник часів Другої Польської республіки
 Генрик Яцковський (1834—1905) — польський церковний діяч, римо-католицький священик, єзуїт, педагог, ректор декількох єзуїтських колегій, провінціал єзуїтів у Галичині (1881—1887).
 Марек Яцковський (1946—2013) — польський музикант, гітарист, композитор, лідер легендарного польського поп-рок гурту Maanam.
 Кшиштоф Яцковський

Польські прізвища